Самотра́ки, Самофра́ки, Самофра́кия, Матра́ки, Самос Фракийский (, , Samothrāce) — греческий остров в северной части Эгейского моря в пяти с половиной милях от берега Фракии, между островами Гёкчеада (Имврос), Лемнос и Тасос. Относится к Северо-Эгейским островам (Фракийским Спорадам). Находится на расстоянии 44,5 км (24 морских мили) от Александруполиса. Крупнейший город и порт — Камарьотиса ().

Происхождение названия 
Название острова означает, что это Фракийский Самос, в отличие от другого греческого острова Самос.

География 
Гористый остров длиной 17 км. Площадь острова Самотраки составляет 180,364 квадратного километра, протяженность береговой линии — 59 километров. Гора Саос () высотой до 1600 метров (вершина Фенгари), возвышающаяся над островом, издревле служила морским ориентиром.

В западной, равнинной части острова, развито сельское хозяйство. В центре расположены слабозаселённые горные участки. Развит экологический и пляжный туризм. В Палеополисе находится .

История 
Согласно Диодору Сицилийскому название острову дала предводительница североафриканских амазонок Мирина, после того как во время шторма попала на него: «…она дала ему имя Самофракия, что означает в переводе на греческий язык „священный остров“, хотя некоторые историки утверждают, что он раньше назывался Самос и затем получил название Самофракия от фракийцев, которые в свое время жили на нем».

Остров известен с древности своими Кабирскими мистериями, происходившими в «Святилище Великих Богов» (сегодня местечко Палеополис).

Согласно преданию, именно на Самотраки царь Филипп II Македонский и его жена Олимпиада зачали своего сына — Александра Македонского.

Всемирную известность также принесла острову статуя, найденная на острове в 1863 году и сегодня находящаяся в парижском Лувре — Ника Самофракийская.

В 70 году до н. э. остров стал провинцией Римской империи, но из уважения к Кабирским мистериям римляне предоставили острову автономию.

С распадом Римской империи остров становится византийским до 1204 года, затем переходит в руки венецианцев и генуэзцев.

Турки-османы завоёвывают остров в 1457 году.

В 1821 году, с началом греческой революции, турки вырезали почти всё население острова (см. Самофракийский холокост). Опустошённый остров в последующие годы был заселён греками с близлежащих островов.

Остров был освобождён греческим флотом во время греческо-турецкой войны в 1912 году.

Община Самотраки 

Сообщество Самотраки создано в 1918 году (), община Самотраки () — в 1986 году ().

Община Самотраки входит в периферийную единицу Эврос в периферии Восточной Македонии и Фракии. Население 2859 жителей по переписи 2011 года. Площадь 177,977 квадратного километра. Плотность 16,06 человека на квадратный километр. Административный центр общины — город Самотраки. Димархом на местных выборах 2019 года избран Николаос Галатумос (). В общину входят 15 населённых пунктов:

Население

См. также 
 Ника Самофракийская
 Самофракийский холокост

Примечания

Ссылки 
 

Самотраки
Фракия
Димы Греции